Стефанович — українське прізвище, утворене від імені Стефан.

 Стефанович Василь
 Стефанович Віктор Володимирович (1987—2015) — український військовик, боєць 8-ї окремої роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
 Стефанович Войцех (? — близько 1599) — львівський живописець.
 Стефанович Каєтан (1886—1920) — польський ́живописець.
 Стефанович Марґіта (1959—2002) — югославська та сербська піаністка.
 Стефанович Михайло Павлович (1898—1970) — оперний співак-бас і режисер.
 Стефанович Олекса (1899—1970) — український поет, літературний критик.
 Стефанович Олександр Борисович (1944) — радянський, російський кінорежисер, письменник, сценарист, актор.
 Стефанович Олександр (1847—1933) — український громадсько-політичний, церковний і педагогічний діяч, греко-католицький священик.
 Стефанович Яків (1853—1915) — революціонер-народник.